Фойницкий — фамилия:

 Фойницкий, Александр Фёдорович (1886—1973) — русский и советский художник.
 Фойницкий, Иван Яковлевич (1847—1913) — русский учёный-правовед, криминолог.